

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Haua“ beginnt.

Haua 



Hauan 
 Hauan, Åshild (1941–2017), norwegische Politikerin

Hauat 
 Hauata, Norbert (* 1979), französisch-polynesischer Fußballschiedsrichter